Sveta Marija na Krasu je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija. U 2001. nastalo izdvajanjem nenaseljenog dijela naselja Sveta Marija na Krasu, grad Umag. Bez stanovnika u cijelom razdoblju od 1857. do 2011.

Stanovništvo

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji